Vrhovine (Kroatië), een gemeente in de Kroatische provincie Lika-Senj
Vrhovine (Ub), een plaats in de Servische gemeente Valjevo